Бэдэм — английская фамилия. Известные носители:
 Бэдэм, Джон (род. 1939) — американский режиссёр
 Бэдэм, Мэри (р.1952) — американская актриса